Con il termine basilica di San Rocco si intendono tutte le basiliche cristiane sparse per il mondo, intitolate, o cointitolate, al santo francese.

Polonia 
 Basilica di San Rocco a Białystok

Pagine correlate 
 Cappella di San Rocco
 Chiesa di San Rocco
 Eremo di San Rocco
 Oratorio di San Rocco
 Santuario di San Rocco